Ein Bauplan ist:
 Eine oft grafische Darstellung als Hilfe zur Montage unterschiedlicher Objekte, siehe Bauanleitung
 die grafische Darstellung eines Bauvorhabens, siehe Bauzeichnung und Einreichplan
 Die angenommene Merkmalskombination der Stammart eines Taxons in der Biologie, siehe Bauplan (Morphologie)

Siehe auch:

 Plan (Darstellung)
 Bebauungsplan